Зукићи могу бити:

 Зукићи (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Зукићи (Калесија), насеље у општини Калеција, Федерација БиХ, БиХ
 Зукићи (Живинице), насеље у општини Живинивце, Федерација БиХ, БиХ